Lucius Calpurnius Bestia (consul in 111 v.Chr.), tribunus plebis in 121 v.Chr. en consul van Rome in 111 v.Chr.
Lucius Calpurnius Bestia (volkstribuun), neef van de consul Lucius Calpurnius Bestia en deelnemer aan de Catilinarische samenzwering